Niittusensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niittusensaari (ö, lat 61,50, long 27,68), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Niittusensaari (ö, lat 61,40, long 27,85), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Niittusensaari (ö, lat 61,37, long 27,97), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar